Henry Mill (circa 1683 - 1771) est un inventeur anglais auquel on attribue le premier brevet déposé pour une machine à écrire (en 1714).

Cet ingénieur hydraulique, qui a travaillé pour la , a déposé deux brevets au cours de sa vie. Le premier concernait un système de suspensions pour véhicules, le second un système d’impression des lettres. On ne sait si sa « machine à écrire » a, ou non, été construite et utilisée.

Brevet 
Voici le texte du brevet de 1714 pour la  :

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Inventeur anglais du XVIIIe siècle
Machine à écrire
Décès en 1771